У́лица Шо́лохова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Шолохова — улица в Москве.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Шолохова — улица в Мурманске.
 Улица Шолохова — улица в Смоленске.
 Улица Шолохова — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Шолохова — улица в Днепре.
 Улица Шолохова — до 1957 года название улицы Дружбы в Мелитополе.

Казахстан 
 Улица Шолохова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Проспект Шолохова